Мирный — посёлок городского типа в Оричевском районе Кировской области России. В посёлке расположен Марадыковский химический арсенал, объект по хранению и уничтожению химического оружия.

Статус посёлка городского типа — с 1965 года.

Население

Транспорт 
 Железнодорожная станция Марадыковский Горьковской железной дороги;
 Узкоколейная железная дорога Пищальского торфопредприятия — торфовозная УЖД. Колея — 750 мм. Максимальная длина — 35 км, эксплуатируется в настоящее время 35 км. Год открытия: 1963 год. Грузовое и пассажирское движение.

Предприятия 
 Филиал ОАО "Железнодорожный путь" (Головной офис в г. Кирове) — производство и пропитка шпалы основного пути.

 ВяткаТорф

Примечания

Источники 
 
 http://weather-in.ru/kirovskaja/37656

Населённые пункты Оричевского района
Посёлки городского типа Кировской области